Ritus (lateinisch ‚religiöse Vorschrift, Zeremonie Brauch‘) bezeichnet:
 Ritus, religiöse oder zeremonielle Handlung
 Ritus (Tradition), kirchliche Traditionen und Gebräuche einer spezifischen Gemeinschaft von Gläubigen
 Der Ritus (1969), ein schwedisches Filmdrama von Ingmar Bergman
 Ritus (Buch) (2008), ein Roman von Markus Heitz

Ritus ist der Familienname von:
 Wladimir Iwanowitsch Ritus (* 1927), russischer Physiker

Siehe auch:

 Ritual